Y.S.Lian se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yong Shan Lian
 Yong Yung Shan Lian